Uzice bezeichnet:

 Orte in Tschechien, siehe Úžice
 Eine Stadt in Serbien, siehe Užice